Yenikend kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Goravan, ort, Ararat,

Azerbajdzjan 

 Yenikend (ort i Azerbajdzjan), Aghstafa, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar